Триумф,  — южноафриканская комедия-нуар 2008 года, основанная на одноимённом романе (1994) Марлены ван Никерк.

Сюжет 
Накануне первых многорасовых выборов 1994 г. в ЮАР в стране неспокойно. Пышное название района «Триумф» резко контрастирует с образом жизни его обитателей: это белая беднота, поселившаяся здесь когда-то после сноса известного своей культурой чёрного района Софиятаун. Семья Бенаде — типичные белые маргиналы (персонажи, которые редко изображаются в южноафриканском кино). Отец, мать, сын с задержкой в обучении и дядя Треппи живут в домике-развалюхе и постоянно встревают в случайные сексуальные связи. Обеспокоенные возможным результатом выборов, они решают бежать на север. Масса забавных происшествий приведёт героев к трагической развязке.

Премии 
 :en:Durban International Film Festival 2008 (ЮАР)

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии ЮАР
Фильмы-драмы ЮАР
Фильмы Франции 2008 года